Wairoa ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wairoa District, ein Distrikt in der Region Hawke’s Bay in Neuseeland
 Wairoa (Stadt), eine Stadt in der Region Hawke’s Bay in Neuseeland
 Wairoa Reservoir, Wasser-Reservoir der Stadt Auckland
 Te Wairoa, ein kleines Dorf in Neuseeland, welches bis 1886 bewohnt war und als „The Buried Village“ bekannt ist

Flüsse: